miasto Mello we Francji
 miasto Mello we Włoszech
Zobacz też
 Anthony de Mello